Szél Kálmán
 Szél Kálmán (1838–1928) református lelkész
Széll Kálmán
 Széll Kálmán (1843–1915) politikus, miniszterelnök, pénzügyminiszter, az MTA tagja
 Széll Kálmán (1884–1952) fizikus
 Széll Kálmán (1926) orvos, Szombathely díszpolgára